«Хроники молодого Индианы Джонса» (также известны как «Приключения молодого Индианы Джонса») — телесериал, представляющий собой предысторию к известной пенталогии фильмов о легендарном археологе и искателе приключений (нa момент релизa сериaлa успело выйти три фильмa из пяти).

В ролях 

 Шон Патрик Флэнери — Генри «Индиана» Джонс (в возрасте 16—21)
 Кори Кэрриер — Генри «Индиана» Джонс (в возрасте 8—10)
 Джордж Холл — Профессор Генри «Индиана» Джонс (в возрасте 93)
 Харрисон Форд — Генри «Индиана» Джонс (в возрасте 50)
  — Реми Будуа
 Ллойд Оуэн — Профессор Генри Джонс-старший
 Рут де Соса — Анна Джонс
 Маргарет Тайзак — Мисс Хэлен Сеймур
 Фредерик Тревес

Сюжет 
Телесериал рассказывает о ранних приключениях знаменитого Индианы Джонса, который в каждой новой серии попадает в самую гущу исторических событий и встречает знаменитых людей XX века. Особенность фильма состоит в том, что история первых двух десятилетий XX века показана сквозь призму характеров реальных исторических персонажей и впечатлений юного Индианы от общения с ними.

В «детских» эпизодах сериала Индиана (в возрасте 8-10 лет) путешествует вместе с родителями по всему миру знакомясь с великими историческими деятелями того времени, или же людьми которым предстоит стать известными в будущем.

В большинстве «юношеских» эпизодов Индиана (в возрасте 16-21 лет) со своим другом Реми присоединяется к Первой мировой войне в составе бельгийской армии и проходит путь от рядового солдата в окопах до капитана французской разведки.

Список серий

Первоначальный порядок серий 
Первоначально сериал вышел в формате 2-х сезонов (6 серий в первом сезоне и 22 во втором) в период 1992—1993 гг. Впоследствии в 1994—1996 гг. в дополнение к сериалу вышло 4 телевизионных фильма. Последние 4 эпизода второго сезона не показывались в США однако, транслировались в других странах.

Версии в формате фильма 
В 1996 году был произведён перемонтаж, и сериал был выпущен в 22 полнометражных сериях. В каждой «главе» содержится 2 эпизода, исключение составляет только глава «Война в пустыне», где весь фильм идёт единый эпизод. «Главы» расположены по большей части в хронологическом порядке. Сцены-реминисценции со старым Индианой, присутствовавшие в прежней версии, отсутствуют. Все серии сняты в формате экрана 4:3 в цвете. Продюсер, создатель и автор сюжетов: Джордж Лукас. По задумке Лукаса эти серии, вместе с тетралогией фильмов образуют «Полные приключения Индианы Джонса».

Документальный сериал 
В 2007—2008 гг. перемонтированный сериал был издан в трёх DVD-"томах':
 Том 1. Ранние годы / Volume One: The Early Years (1-7 серии)
 Том 2. Годы войны / Volume Two: The War Years (8-15 серии)
 Том 3. Годы перемен / Volume Three: The Years of Change (16-22 серии)
На каждом томе, к каждой серии были предоставлены несколько документальных фильмов (как правило их 4-5) про исторических деятелей или событиях с которыми приходится сталкиваться Индиане Джонсу по сюжету основного сериала, а также общая историческая лекция (по одной на том). Суммарно вышло 97 таких 40-минутных серий. Эта документальная серия получила название «По следам Индианы Джонса», а впоследствии транслировалась и по телевидению. Некоторые серии показывались на российском телеканале ТВ-3 в годы трансляции основного сериала.

From Volume One, The Early Years

My First Adventure Special Features (Vol. 1 Disc 1)
 Archaeology — Unearthing Our Past
 Howard Carter and the Tomb of Tutankhamun
 Colonel Lawrence’s War — T.E. Lawrence and Arabia
 From Slavery to Freedom
Passion for Life Special Features (Vol. 1 Disc 3)
 Theodore Roosevelt and The American Century
 Ecology — Pulse of the Planet
 American Dreams — Norman Rockwell and the Saturday Evening Post
 Art Rebellion — The Making of the Modern
 Edgar Degas — Reluctant Rebel
 Braque & Picasso — A Collaboration Cubed
The Perils of Cupid Special Features (Vol. 1 Disc 5)

 Giacomo Puccini — Music of the Heart
 It’s Opera!

 The Archduke’s Last Journey — End of an Era
 Powder Keg — Europe 1900 to 1914
 Sigmund Freud — Exploring the Unconscious
 Carl Jung and the Journey to Self Discovery
 Psychology — Charting the Human Mind
Travels with Father Special Features (Vol. 1 Disc 6)
 Seeking Truth — The Life of Leo Tolstoy
 Unquiet Voices — Russian Writers and the State
 Aristotle — Creating Foundations
 Ancient Questions — Philosophy and Our Search for Meaning
Journey of Radiance Special Features (Vol. 1 Disc 7)
 Jiddu Krishnamurti — The Reluctant Messiah
 Annie Besant — An Unlikely Rebel
 Medicine in the Middle Kingdom
 Eastern Spirituality — The Road to Enlightenment
Spring Break Adventure Special Features (Vol. 1 Disc 9)
 Thomas Edison — Lighting Up the World
 Invention and Innovation — What’s Behind a Good Idea?
 The Mystery of Edward Stratemeyer
 Wanted: Dead or Alive — Pancho Villa and the American Invasion of Mexico
 General John J. Pershing and His American Army
 George S. Patton — American Achilles
Love’s Sweet Song Special Features (Vol 1. Disc 11)
 Easter Rising — The Poets' Rebellion
 The Passions of William Butler Yeats
 Sean O’Casey vs. Ireland
 Ireland — The Power of the Poets
 Winston Churchill — The Lion’s Roar
 Demanding the Vote — The Pankhursts and British Suffrage
 Fighting for the Vote — Women’s Suffrage in America
From Volume Two, The War Years

Trenches of Hell Special Features (Vol 2. Disc 1)
 Siegfried Sassoon — A War Poet’s Journey
 Robert Graves and the White Goddess
 I Am France — The Myth of Charles de Gaulle
 The Somme — A Storm of Steel
Demons of Deception Special Features (Vol 2. Disc 2)
 Marshal Pétain’s Fall from Grace
 Flirting with Danger — The Fantasy of Mata Hari
 Into the Furnace — The Battle of Verdun
 Reading the Enemy’s Mind — Espionage in World War I
Phantom Train of Doom Special Features (Vol 2. Disc 3)
 Chasing the Phantom — Paul von Lettow-Vorbeck
 Dreaming of Africa — The Life of Frederick Selous
 At Home and Abroad — The Two Faces of Jan Smuts
Oganga, The Giver and Taker of Life Special Features (Vol 2. Disc 4)
 Albert Schweitzer — Reverence for Life
 Waging Peace — The Rise of Pacifism
 Congo — A Curse of Riches
Attack of the Hawkmen Special Features (Vol 2. Disc 5)
 War in the Third Dimension — Aerial Warfare in World War I
 Blood Red — The Life and Death of Manfred von Richthofen
 Flying High for France — The Lafayette Escadrille
 Anthony Fokker — The Flying Dutchman
Adventures in the Secret Service Special Features (Vol 2. Disc 6)
 Karl — The Last Habsburg Emperor
 The Russian Revolution — All Power to the Soviets!
 V.I. Lenin — History Will Not Forgive Us
Espionage Escapades Special Features (Vol 2. Disc 7)
 Impresario — Sergei Diaghilev and the Ballets Russes
 Ballet — The Art of Dance
 Franz Kafka’s Dark Trut
Daredevils of the Desert Special Features (Vol 2. Disc 8)
 Lines in the Sand — The Middle East and the Great War
 Col. Lawrence’s War — T.E. Lawrence and Arabia (повтор)
From Volume Three, The Years of Change

Tales of Innocence (Vol. 3 Disc 1)
 Unhealed Wounds — The Life of Ernest Hemingway
 The Secret Life of Edith Wharton
 Lowell Thomas — American Storyteller
 The French Foreign Legion — The World’s Most Legendary Fighting Force
Masks of Evil (Vol. 3 Disc 2)
 For the People, Despite the People — The Atatürk Revolution
 The Greedy Heart of Halide Edib
 Dracula — Fact and Fiction
 The Ottoman Empire — A World of Difference
Treasure of the Peacock’s Eye (Vol. 3 Disc 3)
 Bronisław Malinowski — God Professor
 Anthropology — Looking at the Human Condition
 New Guinea — Paradise in Peril
Winds of Change (Vol. 3 Disc 5)
 Woodrow Wilson — American Idealist
 Gertrude Bell — Iraq’s Uncrowned Queen
 Ho Chi Minh — The Price of Freedom
 Paul Robeson — Scandalize My Name
 Robert Goddard — Mr. Rocket Science
 The Best Intentions — The Paris Peace Conference and the Treaty of Versailles
Mystery of the Blues (Vol. 3 Disc 7)
 Al «Scarface» Capone — The Original Gangster
 Ben Hecht — Shakespeare of Hollywood
 On the Trail of Eliot Ness
 Louis Armstrong — Ambassador of Jazz
 Jazz — Rhythms of Freedom
 Prohibition — America on the Rocks
 Hellfighters — Harlem’s Heroes of World War I
The Scandal of 1920 (Vol. 3 Disc 8)
 Tin Pan Alley — Soundtrack of America
 Broadway — America Center Stage
 Wonderful Nonsense — The Algonquin Round Table
Hollywood Follies (Vol. 3 Disc 9)
 Erich von Stroheim — The Profligate Genius
 The World of John Ford
 Irving Thalberg — Hollywood’s Boy Wonder
 The Rise of the Moguls — The Men Who Built Hollywood
Historical overview lectures
 Vol. 1 — Historical Lecture: «The Promise of Progress»
 Vol. 2 — Historical Lecture: «War and Revolution»
 Vol. 3 — Historical Lecture: «New Gods for Old»

Места действий и годы по сериям 
 «Мое первое приключение» (My First Adventure) (Египет и Танжер, 1908. Т. Э. Лоуренс (Аравийский), Говард Картер, Уолтер Харрис)
 «Страсть к жизни» (Passion for Life) (Британская Восточная Африка и Париж, 1908. Теодор Рузвельт, , Фредерик Селус, Норман Рокуэлл, Пабло Пикассо, Эдгар Дега, Анри Руссо, Гертруда Стайн)
 «Козни Купидона» (The Perils of Cupid) (Вена и Флоренция, 1908. Зигмунд Фрейд, Карл Юнг, Альфред Адлер, Франц Фердинанд, София фон Гогенберг, Джакомо Пуччини)
 «Путешествие с отцом» (Travels with Father) (Россия и Греция, 1910. монастыри Метеоры; Лев Толстой, Никос Казандзакис)
 «Путь света» (Journey of Radiance) (Бенарес и Пекин, 1910. Кришнамурти, Анни Безант, Чарлз Ледбитер)
 «Весеннее приключение» (Spring Break Adventure) (Принстон и Мексика, 1916. Томас Алва Эдисон, , Панчо Вилья, , Джордж Паттон, Джон Першинг)
 «Сладкая песнь любви» (Love’s Sweet Song) (Ирландия и Лондон, 1916. Шон Фрэнсис Лемасс, Шон О’Кейси, Уильям Йейтс, Сильвия Панкхёрст, Уинстон Черчилль)
 «Траншеи, ведущие в ад» (Trenches of Hell) (Сомма и Германия, 1916. Роберт Грейвс, Зигфрид Сассун, Шарль де Голль)
 «Демоны обмана» (Demons of Deception) (Верден и Париж, 1916. Анри Петен, Шарль Манжен, Робер Нивель, Мата Хари)
 «Поезд — призрак» (Phantom Train of Doom) (Германская Восточная Африка, 1916. Пауль Эмиль фон Леттов-Форбек, Фредерик Селус, Ричард Майнерцхаген, Ян Смэтс)
 «Оганга — повелитель жизни» (Oganga, the Giver and Taker of Life) (Германская Восточная Африка и Бельгийское Конго, 1916. Бартелеми Боганда, Альберт Швейцер)
 «Атака ястреба» (Attack of the Hawkmen) (Австрия и Германия, 1917. . Манфред фон Рихтгофен, Антон (Энтони) Фоккер, Шарль Нунжессер, Виллехад Форсман, Герман Геринг)
 «Шпионские игры» (Adventures in the Secret Service) (Австрия и Петроград 1917. Июльское восстание в Петрограде. Карл I, Сикст Бурбон-Пармский, Хавьер Бурбон-Пармский, Цита Бурбон-Пармская, Оттокар Чернин, В. И. Ленин)
 «Шпионаж» (Espionage Escapades) (Барселона и Прага, 1917. Пабло Пикассо, Сергей Дягилев, Франц Кафка)
 «Война в пустыне» (Daredevils of the Desert) (Палестина, 1917. Т. Э. Лоуренс (Аравийский), Ричард Майнерцхаген, Исмет Бей, Эдмунд Алленби, генерал Уильям Грант, генерал Г. В. Ходжсон, Мюррей Бушер, Генри Шовел)
 «История невинности» (Tales of Innocence) (Северная Италия и Марокко, 1918. Эрнест Хемингуэй, Юбер Лиоте, Эдит Уортон, Лоуэлл Томас)
 «Маски зла» (Masks of Evil) (Стамбул и Трансильвания, 1918. Мустафа Кемаль Ататюрк, Энвер-паша, Халиде Эдиб Адывар, Мехмед VI, Влад III Цепеш)
 «Сокровище павлиньего глаза» (Treasure of the Peacock’s Eye) (Лондон, Египет и Южные моря, 1919. Говард Картер, Эдвард Форстер, Бронислав Малиновский)
 «Ветер перемен» (Winds of Change) (Париж и Принстон, 1919. Т. Э. Лоуренс (Аравийский), Жорж Клемансо, Дэвид Ллойд-Джордж, Вудро Вильсон, Эдвард Хауз, Фейсал I, Хо Ши Мин, Витторио Эмануэле Орландо, Сайондзи Киммоти, Ульрих Брокдорф-Ранцау, Герман Мюллер, Арнольд Тойнби, Гертруда Белл, Поль Робсон, Роберт Годдард)
 «Загадка блюза» (Mystery of the Blues) (Чикаго, 1920. Сидней Беше, Луи Армстронг, Кинг Оливер, Джон Торрио, Аль Капоне, Элиот Несс, Бен Хект, Эрнест Хемингуэй, Энрико Карузо, Чарльз Макартур)
 «Скандал 1920-го» (Scandal of 1920) (Нью-Йорк, 1920. Сидней Беше, Джордж Гершвин, Эрнест Хемингуэй, Джордж Уайт, , Александр Вулкотт, Эдна Фербер, , Роберт Эммет Шервуд, Роберт Бенчли, Джордж Кауфман, Ирвинг Берлин)
 «Голливудские капризы» (Hollywood Follies) (Голливуд, 1920. Джордж Гершвин, Эрик фон Штрогейм, Джон Форд, Ирвинг Тальберг, Карл Леммле, Уайетт Эрп)

Примечания

Ссылки 

Драматические телесериалы США
Фильмы об Индиане Джонсе
Сценарии и сюжеты Джорджа Лукаса
Фильмы, спродюсированные Джорджем Лукасом
Программы телеканала American Broadcasting Company
Телесериалы США, запущенные в 1992 году
Телесериалы, снятые по мотивам фильмов
Телесериалы США 1990-х годов
Программы телеканала USA Network
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Amblin Entertainment
Телесериалы США, завершённые в 1996 году
Фильмы:Персонаж:Мата Хари
Телесериалы-приквелы
Исторические телесериалы о 1900-х годах
Исторические телесериалы о 1910-х годах